Ключи — село в Ртищевском районе Саратовской области, на территории Краснозвездинского муниципального образования (сельского поселения).

Расположено на берегу левобережной старицы Хопра в 23 км к западу от города Ртищево.

Уроженцы 
 Норов, Авраам Сергеевич (1795—1869) — государственный деятель, путешественник и писатель
 Норов, Александр Сергеевич (1797—1870) — русский поэт, переводчик
 Норов, Василий Сергеевич (1793—1853) — декабрист

Примечания

Ссылки 
 История административно-территориального деления Саратовской губернии 1917—1928 годы. Справочник. Балашовский уезд 
 Официальный сайт администрации Краснозвездинского муниципального образования 
 Ртищевская энциклопедия

Населённые пункты Ртищевского района